Болсун — фамилия. Известные носители:

 Болсун, Александр Иванович (род. 1935) — советский и белорусский физик, педагог, энциклопедист.
 Болсун, Елена Ивановна (род. 1982) — российская бегунья, спринтер.